Sul — ponto cardeal
Meridional
Região Sul (Estados Unidos)
Região Sul do Brasil
Dialeto sulista (Brasil) — falado na Região Sul do Brasil
Dialeto sulista (Angola)

Desambiguações de gentílicos